Obere Bergstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Obere Bergstraße 3 in Bad Sooden-Allendorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Sooden-Allendorf
 Obere Bergstraße 3 in Borken, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Borken (Hessen)
 Obere Bergstraße 3 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude
 Ausbildungsstätte „Amalie Sieveking“ in Radebeul
 Obere Bergstraße 3 in Wallerstein, siehe Liste der Baudenkmäler in Wallerstein